Elfman är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Danny Elfman (född 1953), amerikansk kompositör och musiker
 Jenna Elfman (född 1971), amerikansk skådespelerska
 Olof Elfman (1840–1919), svensk präst 

Svenska efternamn